Het wereldkampioenschap curling voor mannen 2018 werd van 31 maart tot en met 8 april 2018 gehouden in Las Vegas, Verenigde Staten. Canada verdedigde zijn titel. Het land haalde opnieuw de finale, maar verloor met 7-3 van Zweden, dat aldus zijn achtste wereldtitel behaalde.

Overzicht 
Het was de 60ste editie van het wereldkampioenschap voor mannen, en de 8ste die in de Verenigde Staten werd georganiseerd. Voor de Amerikaanse zone waren er twee tickets weggelegd. Eentje daarvan ging automatisch naar gastland Verenigde Staten. Voor het tweede ticket werd in januari 2018 gestreden tussen Canada en Brazilië, met de Canadezen als winnaar. Uit de Europese zone kwalificeerde de top zeven van het Europees kampioenschap 2017 zich rechtstreeks. Het land dat als achtste eindigde moest in een duel met de winnaar van de B-divisie uitmaken welk van de twee als achtste en laatste Europese land naar Las Vegas mocht. Italië won deze strijd van Finland. Voor de Pacifisch-Aziatische zone kwalificeerde de top drie van het voorbije Pacifisch-Aziatisch kampioenschap zich voor het wereldkampioenschap, zijnde China, Japan en Zuid-Korea.

De finale ging tussen Zweden en Canada. Zweden stond na 5 ends al met 5-0 voor, na 8 ends was de wedstrijd beslist, eindstand 7-3. Zweden kroonde zich aldus voor de 8ste keer tot wereldkampioen. In de kleine finale was Schotland met 11-4 te sterk voor de Zuid-Korea.

Groepsfase 

{| border="0" width="100%"
|----- valign="top"
| width="50%" |

Negende speelronde 
Dinsdag 3 april 2018, 08:30 uur

{| class="wikitable"
!width="165"| Sheet D
!width="15"|1
!width="15"|2
!width="15"|3
!width="15"|4
!width="15"|5
!width="15"|6
!width="15"|7
!width="15"|8
!width="15"|9
!width="15"|10
!
!width="15"|11
!
!width="20"|T
|-
|  || 0 || 1 || 0 || 1 || 0 || 0 || 1 || 2 || 0 || 1 || || X || || 6
|-
|  || 1 || 0 || 1 || 0 || 0 || 2 || 0 || 0 || 1 || 0 || || X || || 5'|}
| width="50%" |

 Tiende speelronde Dinsdag 3 april 2018, 13:30 uur|}

 Play-offs 

 Derde plaats Zondag 8 april 2018, 12:00 uur Finale Zondag 8 april 2018, 17:00 uur''

Eindstand

Externe links 
Resultaten WK 2018

Curling in 2018
Wereldkampioenschap curling
Curling in de Verenigde Staten
Curling
Sportevenement in Las Vegas